Kamil Wilczek (Wodzisław Śląski, 24 januari 1988) is een Pools voetballer, die doorgaans uitkomt als centrumspits. In 2022 verruilde hij FC Kopenhagen voor Piast Gliwice. Wilczek debuteerde in 2016 in het Pools voetbalelftal.

Clubcarrière 
Wilczek speelde in de jeugd van amateurclub Wodzislaw Football Academy. Van 2005 tot 2007 speelde Wilczek in lagere reeksen in Spanje en Polen. In 2007 maakte hij de overstap naar GKS Jastrzębie. Na enkele andere ploegen te hebben doorlopen maakte hij in het seizoen 2015/16 zijn debuut in de Serie A bij Carpi FC. Met slechts 3 competitiewedstrijden en 1 bekerwedstrijd werd dat geen succes. Vervolgens maakte hij in 2016 de overstap naar Brøndby IF. Daar won Wilczek in 2017 de Deense beker alwaar hij met 2 doelpunten een belangrijk aandeel had. Tevens werd hij in het seizoen 2017/18 topscorer van de Superligaen.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 8 september 2018.

Interlandcarrière 
Wilczek werd in oktober 2016 voor het eerst opgeroepen voor het Pools voetbalelftal. Bondscoach Adam Nawałka nam de spits op in zijn selectie voor de duels met Armenië, Slovenië en Roemenië.

Erelijst

Referenties 

Pools voetballer